Interpretação pode assumir os seguintes significados:

Interpretação - Tradução

Interpretação para os surdos

Interpretação musical - Pessoa que interpreta uma obra musical

Interpretação (lógica) - Atribui significado para os símbolos de uma linguagem formal

Desambiguação